Brainiac – personaggio dei fumetti creato da Otto Binder e Al Plastino e pubblicato dalla DC Comics
 Brainiac – gruppo musicale statunitense degli anni '90
 Brainiac 5 – personaggio dei fumetti, membro della Legione dei Super-Eroi
 Brainiac: Science Abuse – programma televisivo britannico